Kinosaki peut désigner :
 l'ancien bourg de Kinosaki au Japon ;
 le Kinosaki, un train reliant Kyoto à Kinosaki.